

Mitologia 
 Sirene – figure mitologico-religiose dell'antichità classica greca
 Sirene – figure leggendarie nelle varie tradizioni, in arte e letteratura, in cui si mescolano miti, leggende e folclore

Cinema e televisione 
 Sirene (Mermaids) – film del 1990 diretto da Richard Benjamin
 Sirene (Sirens) – film del 1994 diretto da John Duigan
 Sirene – programma televisivo italiano
 Sirene – serie televisiva italiana del 2017

Cucina 
 Sirene – formaggio bianco tipico della cucina bulgara

Letteratura 
 Sirene – romanzo di Laura Pugno del 2007
 Sirene (Sirens) – romanzo di Eric Van Lustbader del 1981
 Sirene (Mermaids) – romanzo di Patty Dann del 1986

Altro 
 Sirene – singolo di Levante del 2020
 Sirene – personaggio del manga e anime Devilman
 1009 Sirene – asteroide del sistema solare

Pagine correlate 
 Siren
 Sirens
 Sirena